Steinhauser Bach bezeichnet mehrere Flüsse:
 einen Nebenfluss der Wupper in Wuppertal-Beyenburg, siehe Steinhauser Bach (Wupper) 
 einen Nebenfluss des Schwarzbachs bei Mettmann, siehe Steinhauser Bach (Schwarzbach)